Slovo vizualizace má více významů:
obecně
 vizualizace – nabytí nebo dodání podoby vnímané zrakem

informační vědy
 vizualizace – virtuální zobrazování
 3D vizualizace – trojrozměrné virtuální zobrazování 
 vizualizace dat – proces zkoumání dat a informací po jejich převedení do grafické podoby
 vizualizace zvuku – dynamické okamžité opakované vykreslování funkce úrovně zvuku závislé na čase často taky doplněné grafickými efekty, součást některých PC hudebních přehrávačů (např.: WinAmp, Windows Media Player, …)

technika
 vizualizace proudového pole – zviditelnění proudového pole v průzračné tekutině

medicína
 vizualizace představ – proces nabývání zrakových představ u osleplých osob
 vizualizace (terapie) – terapeutická metoda

Související články 
 grafika (rozcestník)